Тенна:

 Тенна — коммуна в Швейцарии;
 Тенна — коммуна в Италии;
 Тенна — река в Италии;
 Тэнна - эра японского традиционного летосчисления.